Уолсолл Вуд () — деревня в Великобритании (метрополитенское графство Уэст-Мидлендс), расположенная к северо-востоку от Уолсолла и на юго-запад от Личфилда. Исторически (до 1974 года) Уолсолл Вуд относилась к церемониальному графству Стаффордшир.

Согласно переписи 2001 года население деревни составляло 12 874 человек.

Уэст-Мидлендс
Населённые пункты Англии